Bernard Schwartz peut désigner :
 Bernard L. Schwartz, PDG de Loral Space & Communications ;
 Bernard Schwartz (1917-2003), producteur nommé aux Academy Awards pour le film Nashville Lady ;
 Bernard Schwartz, auteur de A Book of Legal Lists ;
 Tony Curtis (1925-2010), acteur américain, de son vrai nom Bernard Schwartz.